Сент-Марі́-Лапану́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південь від Парижа, 100 км на південний схід від Ліможа, 50 км на схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Марі-Лапануз на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Марі-Лапануз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Марі-Лапануз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Марі-Лапануз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Марі-Лапануз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез